Die Aamulehti Tampere Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Tampere, in Finnland, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Maxim Dubarenco
 Thomas Schoorel
 Markus Eriksson
 Andrew Whittington

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Patrik Rosenholm

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 46 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Tampere